Музей театра Ла Скала () — частный исторический музей в городе Милан в Италии, собрания которого посвящены истории театра Ла Скала. Основан 8 марта 1913 года. Расположен в  на площади Антонио Гирингелли. Экспозиции музея включают собрание картин, относящихся к миру театра и оперного театра, в частности, сценографические зарисовки, старинные музыкальные инструменты, письма и автографы театральных деятелей.

История и собрания 
Основание музейным собраниям было положено покупкой в 1911 году на аукционе в Париже частной коллекции торговца антиквариатом и большого поклонника театра Джулио Самбона. Для приобретения коллекции были выделены государственные средства и открыта подписка. В то время абонентская плата составляла пять тысяч лир, что в современном эквиваленте составляет около пятнадцати тысяч евро. Коллекция представляла собой документированную историю театральных представлений без привязки к истории театра Ла Скала. Официальное открытие музея состоялось 8 марта 1913 года.

В последующие годы собрания музея увеличились за счёт даров и приобретений. Во время Второй мировой войны коллекции были помещены в безопасные места для хранения. После войны здание музея было реконструировано под руководством искусствоведа . Современная выставочная площадь музея состоит из четырнадцати залов с экспозициями, которые включают бронзовые и мраморные бюсты и портреты европейских композиторов, дирижёров и художников XIX—XX веков, старинные музыкальные инструменты. На некоторых картинах изображен театр Ла Скала. Например, на картине кисти  изображён фасад театра Ла Скала в 1852 году, когда площадь перед ним ещё не была открыта.

Особо ценными произведениями, представленными в музее, являются: виргинал XVII века работы Франческо Гварачино, коллекция ,  и мейссенского фарфора с изображениями масок из комедии дель арте, музыкантов, музыкальных инструментов и танцоров, эскиз для второго занавеса театра Ла Скала работы , музыкальные инструменты работы Эваристо Баскениса, портрет Марии Малибран кисти Луиджи Педрацци, портрет Джудитты Паста кисти , бюст  работы Антонио Кановы, фортепиано фирмы «Стэнвей и сыновья», принадлежавшее Ференцу Листу, портрет Джузеппе Верди кисти Акилле Скалезе, мраморный бюст Артуро Тосканини работы Адольфо Вильдта.

Библиотека и архив 
К зданию музея примыкает библиотека имени Ливии Симони, основанная одновременно с музеем, книжный фонд которой на время основания составлял около десяти тысяч томов по истории, театральной критике и музыкальных партитур. В 1954 году благодаря завещанию театрального критика и драматурга Ренато Симони библиотека увеличила всю свою коллекцию до сорока тысяч томов. В память о матери дарителя библиотеке было присвоено имя Ливии Симони. Затем в библиотечный фонд поступили ещё два больших собрания — от актёра  и писателя .

В настоящее время книжное собрание библиотеки составляет более ста пятидесяти тысяч томов, что делает его одним из самых больших и важных собраний в театральной, певческой, музыкальной и танцевальной областях. Библиографическое наследие включает редкие тома XVI века с изображениями на религиозные и светские темы, престижные иллюстрированные издания XVII века и большое количество копий с автографами и аннотациями деятелей искусства.

Архивный раздел библиотеки содержит обширные коллекции сценографических зарисовок, театральных фигур, фотографий, программок и афиш, оперных либретто, писем актеров, режиссёров, композиторов и певцов, которые сотрудничали с театром Ла Скала с XVII века по настоящее время. В архиве также хранятся многочисленные рукописные партитуры Джузеппе Верди, Джоакино Россини, Джакомо Пуччини и Гаэтано Доницетти, полные музыкальные рукописи сочинений, в том числе «Реквиема» Джузеппе Верди и «Танкреди» Джоакино Россини, а также отдельные страницы и зарисовки Вольфганга Амадея Моцарта, Людвига Ван Бетховена, Джакомо Пуччини, Гаэтано Доницетти, Винченцо Беллини.

Ссылки 
 

Милан
Театр Ла Скала